In 2016 werd de Davis Cup voor de 105e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landenteams en wordt sinds 1900 elk jaar gehouden. Groot-Brittannië was de titelverdediger.

Wereldgroep 

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3
| RD1 = Eerste ronde 4-6 maart
| RD2 = Kwartfinale 15-17 juli
| RD3 = Halve finale16-18 september
| RD4 = Finale 25-27 november

| RD1-header01= Birmingham, hardcourt (i)
| RD1-team01=  Groot-Brittannië
| RD1-score01=3
| RD1-team02= 
| RD1-score02= 1
| RD1-header02=Belgrado, hardcourt (i)
| RD1-team03= | RD1-score03= 3
| RD1-team04= 
| RD1-score04=2

| RD1-header03= Pesaro, gravel (i)
| RD1-team05= 
| RD1-score05= 0
| RD1-team06= | RD1-score06= 5
| RD1-header04= Gdańsk, hardcourt (i)
| RD1-team07= 
| RD1-score07= 2
| RD1-team08= | RD1-score08=3

| RD1-header05= Baie-Mahault, gravel
| RD1-team09= | RD1-score09= 4
| RD1-team10= 
| RD1-score10= 0
| RD1-header06= Hannover, hardcourt (i)
| RD1-team11= 
| RD1-score11= 2
| RD1-team12= '''
| RD1-score12=3

| RD1-header07= Melbourne, gras
| RD1-team13= 
| RD1-score13= 1
| RD1-team14= Eerstgenoemd team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

België 

De verliezende finalist van 2015 speelde in de eerste ronde in Luik tegen Kroatië. Het Belgische team bestond uit David Goffin (ATP-16), Kimmer Coppejans (ATP-122), Ruben Bemelmans (ATP-136) en Arthur De Greef (ATP-216). De beslissing viel pas in de laatste wedstrijd, die door de Belgen verloren werd: eindstand 2-3. Hierdoor moest België in september om het behoud in de wereldgroep spelen. België speelde in Oostende tegen Brazilië. De ploeg bestond uit David Goffin (ATP-14), Steve Darcis (ATP-103), Ruben Bemelmans (ATP-231) en debutant Joris De Loore (ATP-190). België won met 4-0 en verzekerde zich zo van behoud in de hoogste afdeling.

Nederland 

Nederland speelde in de regionale groep 1. Na een vrijstelling voor de eerste ronde verloor Nederland in de tweede ronde van Rusland. Daardoor moest Nederland een degradatiewedstrijd spelen tegen Zweden met als inzet een plaats in de regionale groep 1 voor 2017. Nederland won met 5-0.